«Элитный отряд» — запланированная трилогия бразильских фильмов.

 «Элитный отряд» — бразильский фильм режиссёра Жозе Падилья.
 «Элитный отряд 2» — продолжение фильма «Элитный отряд».
 «Элитный отряд 3» — триквел фильма «Элитный отряд» и продолжение «Элитного отряда 2».

Элитный отряд